Мурамацу:

 Мурамацу — посёлок в Японии, в 2006 года вошёл в состав города Госэн.
 Княжество Мурамацу — феодальное княжество в Японии периода Эдо (1639—1871).

Фамилия 
 Мурамацу, Осаму (род. 1949) — японский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Мурамацу, Тайсукэ (род. 1989) — японский футболист, защитник.
 Мурамацу, Томоки (род. 1990) — японский футболист.
 Мурамацу, Томоцугу (1921—2009) — японский поэт, учёный-литературовед, преподаватель, издатель и переводчик.
 Мурамацу, Харуки (род. 1977) — японский дартсмен.